Vrbas je lahko:
 Vrbas (reka), reka v Bosni in Hercegovini
 Vrbas (mesto) (Srbija)
 Vrbas, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)